Лабру́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Арпажон-сюр-Сер. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15085.

Коммуна расположена приблизительно в 450 км к югу от Парижа, в 115 км южнее Клермон-Феррана, в 12 км к юго-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 388 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 240 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 170 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 170 активных работали 154 человека (89 мужчин и 65 женщин), безработных было 16 (7 мужчин и 9 женщин). Среди 70 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь